Reena ist ein weiblicher Vorname.

Namensträgerinnen 
 Reena (Schauspielerin) (* 1958), indische Filmschauspielerin 
 Reena Bhardwaj, indische Singer-Songwriterin
 Reena Kumari (* 1984), indische Sport-Bogenschützin
 Reena Raggi (* 1951), US-amerikanische Richterin
 Reena Roy (* 1957), indische Filmschauspielerin
 Reena Sky (* 1983), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Reena Wichmann (* 1998), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch 
 Rena
 Rina

Weiblicher Vorname
Indischer Personenname